HMAS Melbourne es el nombre de los siguientes buques de guerra australianos:
 HMAS Melbourne (R21), portaaviones ligero de la clase Majestic.
 HMAS Melbourne (FFG 05), fragata de la clase Adelaide.
Melbourne, HMAS